Родома́н — фамилия.

Известные носители 
 Родоман, Александр Фёдорович (род. 1977) — двукратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по флейрингу.
 Родоман, Борис Борисович (род. 1931) — советский и российский географ, теоретик географии.
 Родоман, Владимир Евгеньевич (род. 1932) — советский и российский уролог, доктор медицинских наук, создатель кафедры урологии и оперативной нефрологии РУДН (1982). Лауреат государственной премии СССР (1984), Заслуженный деятель науки РФ (2003), академик МАВШ.
 Родоман, Лоренц (, 1546—1606) — немецкий поэт, гуманист.